Vall d'Albaida é uma comarca da Comunidade Valenciana, na Espanha. Está localizada na província de Valência, e sua capital é o município de Ontinyent. Limita com as comarcas de Costera, Safor, Comtat, Alcoià e Alto Vinalopó.

Municípios

Comarcas da Comunidade Valenciana